В лингвистике:
 Артикуляция (фонетика) — в фонетике, совокупность работ отдельных произносительных органов при образовании звуков речи.

В музыке:
 Артикуляция (музыка) — способ исполнения последовательного ряда звуков при игре на музыкальном инструменте или при пении вокальных партий.

Прочее:
 Артикуляция (строительная акустика) — критерий для оценки слышимости речи.
 Артикуляция интересов — функция политической системы по выявлению политическими партиями требований субъектов общества к действующей политической системе.

См. также 
 Артикуляционная база
 Артикуляционные жесты
 Артикуляционный аппарат